Nicolás Almagro era o atual bicampeão mas decidiu não participar. Albert Montañés conquistou o título, derrotando Gaël Monfils na final por 6–0, 7–6(7–3).

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Tomáš Berdych (desistiu devido a fadiga)
 Gilles Simon (Quartas de final)
 Sam Querrey (Quartas de final)
 John Isner (Segunda rodada)

<ol start=5>
  Andreas Seppi ''(Primeira rodada)
  Fabio Fognini ''(Segunda rodada)
  Marcel Granollers ''(desistiu devido a uma lesão no ombro)
  Denis Istomin (Primeira rodada)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= V Hănescu
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Ramos
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= C Berlocq
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= L Mayer
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= P-H Mathieu
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08= R Harrison
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= R Dutra Silva
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= S Stakhovsky
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Falla
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=0<sup>r
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= R Berankis
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= D Istomin
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=Alt
| RD2-team01= A Montañés
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=7<sup>7
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= V Hănescu
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=6<sup>2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= C Berlocq
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=
| RD2-team04= P-H Mathieu
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= S Querrey
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= S Stakhovsky
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08= R Berankis
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=Alt
| RD3-team01= A Montañés
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= P-H Mathieu
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= S Querrey
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6<sup>2
| RD3-score03-3=1
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04=| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=7<sup>7
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=Alt
| RD4-team01= A Montañés
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=0
}}

Metade inferior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Ryan Harrison (Qualificador, Lucky loser')
  Rogério Dutra Silva (Qualificado)
  Thiemo de Bakker ''(Qualificador)
  Sergiy Stakhovsky (Qualificado)

<li> 'Guillaume Rufin (Qualificado)
<li> Adrian Mannarino (Primeira rodada)
<li> Florent Serra (Segunda rodada)
<li> Jürgen Zopp (Primeira rodada)

Qualificados

  Guillaume Rufin
  Rogério Dutra Silva

<li>  Marco Cecchinato
<li>  Sergiy Stakhovsky

Lucky losers
''' Ryan Harrison

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S